Горки — деревня в Букарёвском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. ().

Горки расположены в 17 км к западу от райцентра Истра, на правом берегу реки Маглуши, высота над уровнем моря 179 м. Известна с середины XVI века. Вблизи деревни находится Истринский полигон ТБО.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Сельское поселение Букаревское
 Карта Истринского района Московской области 

Населённые пункты городского округа Истра